Pagar Banyu (Arga Makmur), een plaats in Indonesië
Pagar Banyu (Kedurang Ilir), een plaats in Indonesië
Pagar Banyu (Ulu Talo), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing